Ел Платеадо има више значења:

 Ел Платеадо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Платеадо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Платеадо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику